Cera is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) in België. De 400.000 vennoten hebben samen een groot aandeel in KBC Groep. Daarnaast biedt CERA advies, begeleiding en financiële steun aan particulieren en organisaties met aandacht voor de coöperatieve waarden, zowel op lokaal als nationaal vlak.

Geschiedenis
Deze coöperatieve gaat terug op het ideeëngoed van de Duitse burgemeester Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888). Tijdens de hongerwinter van 1846-1847 stelde hij vast dat liefdadigheid geen soelaas bracht voor de bittere armoede in zijn regio. In zijn strijd tegen armoede koos hij voor een resoluut andere aanpak: zelfhulp. Hij bracht arme boeren samen om zichzelf en elkaar te helpen. Onderlinge solidariteit op basis van een coöperatieve structuur moest hen uit de armoede halen. 

In 1892 werd in het Vlaams-Brabantse Rillaar de eerste coöperatie opgericht waaruit later CERA Bank zou groeien. In juni 1998 fusioneerde deze bank met Kredietbank en ABB Verzekeringen tot KBC Groep. CERA Bank bracht er haar bankactiviteiten in en kreeg in ruil een belangrijke participatie in de bank- en verzekeringsgroep met aandelen van de vroegere vennoten van CERA Bank en nieuw toegetreden coöperanten. Op die manier worden de ‘oude’ coöperatieve waarden van Friedrich Wilhelm Raiffeisen (samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen) voortgezet binnen KBC.

Het patrimonium van Cera bestaat momenteel uit belangrijke participaties in KBC Groep en in KBC Ancora. De aandelen van KBC Ancora zijn ‘herverpakte’ KBC Groep-aandelen. Cera is, samen met haar dochteronderneming KBC Ancora, de grootste aandeelhouder van KBC Groep. 
De stabiliteit en verdere ontwikkeling van de KBC-groep is heel belangrijk voor Cera en voor haar vennoten. Het beheer van het patrimonium dat geïnvesteerd is in de KBC-groep vereist een actieve betrokkenheid van Cera en haar vertegenwoordigers in de diverse bestuursorganen van de vennootschappen van deze groep. 
Deze actieve betrokkenheid wordt gerealiseerd in het kader van de syndicaatsovereenkomst die gesloten is met MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders (AVA’s) van KBC Groep. Deze overeenkomst heeft als doel het algemene beleid van KBC-groep te ondersteunen en te coördineren en er toezicht op te houden.

Externe link 
www.cera.coop
Belgische coöperatie